Dyle et Bacalan steht für die folgenden Unternehmen:

 Société Anonyme de Travaux Dyle et Bacalan aus Paris, Frankreich
 Société Métallurgique Dyle et Bacalan aus Löwen, Belgien